Miejscowości w Anglii:
 Fleet – miasto w hrabstwie Hampshire, w dystrykcie Hart
 Fleet – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Fleet – miejscowość w hrabstwie Hampshire, w dystrykcie Havant, na wyspie Hayling 
 Fleet – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
Inne:
 Fleet – rzeka podziemna w Londynie